Mount Baxter ist der Name
 eines Berges in der Antarktis, siehe Mount Baxter
 eines Berges in der Sierra Nevada (Kalifornien), siehe Mount Baxter (Kalifornien)

Zudem gibt es den Baxter Peak als höchste Spitze des Mount Katahdin